Чемпионат мира по водному поло 1978 — 3-й турнир по водному поло в рамках чемпионата мира по водным видам спорта. Турнир прошёл в Западном Берлине. Победителем турнира стала сборная Италия.

Формат турнира 
Групповой этап турнира был из трёх групп. В группе А было 6 команд, в группах B и C по 5 команд. Победители групп и занявшие вторые места в своих группах, переходят в Финал. Команды, занявшие третьи и четвёртые места в своих группах, переходят в турнир за 7-12 место. Команды, занявшие пятые места в своих группах, переходят в турнир за 13-16 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 

 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Второй групповой раунд

Победители первого раунда

Группа Е 
Таблица показывает :
 Группа А игра СССР — Италия 5:5

 в группе Б сыграли Румыния — США 3:2.

Группа F 
Таблица показывает :
 Группа C игра ФРГ — Болгария 9:2

 в группе D сыграли Венгрия — Югославия 3:2.

Не прошедшие в первом раунде

Группа G 
Таблица показывает :
 Группа A игра Австралия — Канада 6:5

 в группе B сыграли Куба — Мексика 3:2.

Группа H 
Таблица показывает :
 Группа A игра Нидерланды — Израиль 7:1

 в группе B сыграли Греция — Испания 6:5.

Плей-офф

Матчи за 13-16 место

Матчи за 9-12 место

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по водному поло
водное поло
1978 год в водном поло